Schatzberg bezeichnet

 Schatzberg , Berg in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
 Burgrest Schatzberg bei Langenenslingen in Baden-Württemberg
 Schatzberg (Dießen am Ammersee) , Erhebung bei Dießen am Ammersee in Bayern
 Schatzberg (Retzbach) , eine Erhebung in der Gemeinde Retzbach, Niederösterreich
 Schatzberg (Laa an der Thaya) , eine Erhebung westlich von Laa an der Thaya, Niederösterreich

und ist der Name von

 Jerry Schatzberg (* 1927), US-amerikanischer Regisseur und Fotograf

Siehe auch:
 Schatzberger